Lucht ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Wilhelm Lucht (1905–1975), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)
 Gerhard Lucht (1913–1979), Minister für Handel und Versorgung der DDR
 Hannelore Lucht, deutsche Schachspielerin
 Harald Lucht (1935–2020), deutscher Geodät
 Herbert Lucht († 1951), NS-Funktionär
 Hilde Lucht-Perske (1902–1973), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Marx Johannes Friedrich Lucht (1804–1891), deutscher Altphilologe, Geheimer Regierungsrat und Direktor des Christianeums in Altona
 Renée Lucht (* 1998), deutsche Judoka
 Robin Meyer-Lucht (1973–2011), deutscher Journalist, Medienwissenschaftler und Unternehmensberater 
 Sascha Lucht (* 1971), deutscher Politiker (CDU), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Urte Lucht (* 1963), deutsche Cembalistin und Hammerpianistin
 Walther Lucht (1882–1949), deutscher Heeresoffizier im Zweiten Weltkrieg
 Wolfgang Lucht (* 1964), deutscher Nachhaltigkeitswissenschaftler am Potsdam Institut für Klimaforschung

Lucht ist eine norddeutsche, bedeutungsidentische Bezeichnung für Dachboden